Iversen ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Iversen (1923–2015), dänische Hochspringerin, Hürdenläuferin und Weitspringerin
 Anne Mette Iversen (* 1972), dänische Jazzmusikerin und Komponistin
 Bernhard Iversen (1881–1947), deutscher Musikpädagoge
 Bjarne Iversen (1912–1999), norwegischer Skilangläufer
 Carl Morten Iversen (* 1948), norwegischer Jazzbassist
 Carl Olaf Iversen (1857–1935), norwegischer Kaufmann
 Daniel Iversen (* 1997), dänischer Fußballtorwart
 Einar Iversen (1930–2019), norwegischer Jazzpianist
 Emil Iversen (* 1991), norwegischer Skilangläufer
 Felix Iversen (1887–1973), finnischer Mathematiker
 Geir Adelsten Iversen (* 1954), norwegischer Politiker
 Gerd Iversen (1916–2004), deutscher Mediziner und Politiker (FDP)
 Gerhard Iversen (1917–1982), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hans Iversen (* 1940), grönländischer Politiker (Siumut)
 Helen Iversen (1857–1941), deutsche Malerin
 Ivar Iversen (1914–2012), norwegischer Kanute
 Jacob Iversen (1763–1831), deutscher Landwirt und Privatgelehrter

 Julius Iversen (1823–1900), russischer Ordenskundler
 Katja Salskov-Iversen (* 1994), dänische Seglerin
 Leslie Iversen (1937–2020), britischer Pharmakologe
 Nicolai Iversen (* 1980), dänischer Basketballspieler
 Odd Iversen (1945–2014), norwegischer Fußballspieler

 Olav H. Iversen (Olav Hilmar Iversen; 1923–1997), norwegischer Pathologe 
 Rikke Iversen (* 1993), dänische Handballspielerin
 Sarah Iversen (* 1990), dänische Handballspielerin
 Signe Iversen (* 1956), samische Autorin aus Norwegen
 Steffen Iversen (* 1976), norwegischer Fußballspieler
 Thor Iversen (1873–1953), norwegischer Ozeanograph
 Torfinn Iversen (* 1985), norwegischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Trond Iversen (* 1976), norwegischer Skilangläufer
 Volquard Iversen (*um 1630 – nach 1669), Buchbinder, Soldat im Dienste der VOC, Autor
 Wilhelm Dietrich Iversen (1879–1939), deutscher Landwirt und Politiker (SHLP, DVP), MdL

Iversen steht für:
 Iversen Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Monn-Iversen
 Iwersen
 Iverson